Droga krajowa B30 – droga krajowa Austrii
 Droga krajowa B30 – niemiecka droga krajowa przebiegająca  na osi północ południe od skrzyżowania z drogą B10 w Ulm  do skrzyżowania z drogą B31 we Friedrichshafen w Badenii Wirtembergii